Na Na Na steht für folgende Lieder:

 Na Na Na, Song von Cozy Powell (1974)
 Na Na Na, Song von Al Bano & Romina Power (1995)
 Na Na Na, Song von One Direction (2011)
 Na Na Na Na, Song der Band 112 (Band) (2003)
 Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na), Song von My Chemical Romance auf dem Album Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010)

Nanana ist der Titel folgender Lieder:
 Nanana, Song von Status Quo (1971)
 Nanana, Song von Karmen Stavec (2003)
 Nanana, Song von The Kelly Family (1996)